Плансон — фамилия.

 Плансон, Антон Карлович (1791—1839) — преподаватель французского языка, автор «Gramatyka francuzka» (Вильно, 1825).
 Плансон, Георгий Антонович (1859—1937) — русский дипломат.
 Плансон, Константин Антонович (1861—1921) — русский вице-адмирал.
 Плансон, Владимир Антонович (1871—1950) — русский архитектор.

Примечания